Hainneville (Manche) - plaats in Normandië, Frankrijk
 Hainneville (Somme) - gehucht in Hauts-de-France, Frankrijk